Maulisia är ett släkte av fiskar. Maulisia ingår i familjen Platytroctidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Norsartade fiskar
Maulisia